This Love peut faire référence à :

Musique
 This Love, chanson du groupe américain Maroon 5
 This Love, chanson d'Angela Aki
 This Love, chanson du groupe américain Pantera